Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pere Riba e Santiago Ventura non hanno difeso il titolo conquistato nel 2009.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Pablo Galdón e Andrés Molteni 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Daniel Muñoz de la Nava /  Leonardo Tavares (secondo turno, ritiro)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)

 Jorge Aguilar /  Daniel Garza (secondo turno) 
 Federico Delbonis /  Diego Junqueira (secondo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2011
ATP Challenger Tour 2011